Vitasoy () — гонконзька компанія з виробництва напоїв. Представлена ​​марка напоїв та десертів під назвою Vita. Заснована в 1940 році, тепер працює під управлінням Vitasoy International Holdings Limited. Штаб-квартира знаходиться в місті Туен Мун, Нові території, Гонконг. 

Продукція Vitasoy була зосереджена на високобілковому соєвому молочному напої, який компанія вперше випустила. З роками компанія розширилася до широкого асортименту напоїв. Деякі з них (такі як фруктовий сік, молоко, чай, безалкогольні напої, вода та тофу) отримали похідну торгову марку «Vita».

Компанія Vitaland Services Limited   була заснована в 1991 році. Вона спеціалізується на функціонуванні крамниць в основному та середніх навчальних закладах Гонконгу, бізнесі їдалень. Vitasoy також заснував «Гонконзький гурман»  у 2001 році для надання послуг громадського харчування початкових та середніх шкіл та проведення зустрічей.

Історія

Засновник 
Vitasoy був заснований доктором Ло Кві Сеонгом (1910–1995)  9 березня 1940 року в Гонконзі з доставкою соєвого молока від дверей до дверей, обраного в якості продукту, оскільки багато китайців не переносять лактозу .  Компанія припинила свою діяльність з 1941 рокудо 1945 року під час японської окупації Гонконгу. Знову з’явилась після закінчення війни.

Спочатку соєве молоко доставляли до будинків людей на велосипеді, але потім його почали продавати через торгові точки. До 1950 року зі збільшенням продажів Vitasoy створив нову фабрику. У 1953 р. він прийняв технологію стерилізації, що дозволяє зберігати напої без охолодження. У 1975 році Vitasoy став першою гонконзькою компанією, яка впровадила технологію упакування Tetra Pak для виробництва напоїв. Це передбачає UHT (ультратермічну обробку) стерилізацію продукту та упакування в асептичну коробку, щоб напій міг зберігатися місяцями без охолодження.  

Vitasoy розпочав експансію на закордонні ринки у 80-90-х роках. Івонна Ло, дочка доктора Кві Сон Ло, представила соєве молоко в США в 1979 році. Сьогодні його продукція продається приблизно на 40 ринках світу, включаючи Макао, материковий Китай, Австралію та Нову Зеландію, США, Канаду, Європу, Сінгапур та Південно-Східну Азію.

Розвиток інших брендів 
У 1976 році Vitasoy випустив серію сокових напоїв, а згодом випустив лимонний чай, чай з хризантеми та інші напої в 1978 і 1979 роках.

У 1994 році фірма створила новий завод у місті Шеньчжень як перший гонконзький іноземний завод. Через чотири роки він заснував нові заводи в Шанхаї та Айєрі, штат Массачусетс, США. У 2001 році він відкрив виробничий завод в Австралії. У 2008 році вона придбала Unicurd Food Co. (Private) Ltd., виробничу компанію з виробництва тофу в Сінгапурі. Заводи Vitasoy у Фошані та Ухані (материковий Китай), були відкриті у 2011 та 2016 роках. У 2016 році Vitasoy випустив певні активи своєї діяльності в Північній Америці. Vitasoy USA продовжує продавати та розповсюджувати азійський бізнес імпортних напоїв у Північній Америці.  Напої Vitasoy також можна придбати в Європейському Союзі та Великій Британії через місцеві мережі супермаркетів.

Продукти 
Напої Vitasoy упаковують у паперові коробки, ПЕТ-пляшки, скляні пляшки та банки.

Соєві напої Vitasoy та тофу виробляються з різними смаками. Компанія також виробляє ряд напоїв з несоєвого рослинного молока. 

Vitasoy також пропонує соки, каву, чаї та воду.

Дистрибуція 
Туен Мун, Гонконг - напої в коробці до Гонконгу та за кордон
Шеньчжень, Китай - для ринків Китаю та Гонконгу
Шанхай, Китай - для ринків Китаю та Гонконгу
Фошань, Китай - для ринків Китаю та Гонконгу
Ухань, Китай - для ринків Китаю та Гонконгу
Водонга, Вікторія, Австралія - ​​постачання в Австралію та Нову Зеландію. Австралійська операція - це спільне підприємство між Vitasoy International та китайськими Lion Dairy & Drinks. 
Сінгапур - постачання на Сінгапур та зарубіжні ринки

Див. також 
Музей чайного посуду

Примітки

Посилання 
 
 Vitasoy International
 Vitasoy Hong Kong
 Vitasoy USA 
 My Vitasoy: Vitasoy USA's Asian Channel 

Економіка Гонконгу